Ioupout est un nom masculin porté par deux pharaons de la  :

 Ioupout  ;
 Ioupout  ;

ainsi que par Ioupout, grand prêtre d'Amon.

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité